Municipio de Lafayette puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lafayette (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Lafayette (condado de Ouachita, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Lafayette (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Lafayette (condado de Coles, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Coles.
 Municipio de Lafayette (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Lafayette (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Lafayette (condado de Floyd, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Lafayette (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Lafayette (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Lafayette (condado de Allamakee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Lafayette (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Lafayette (condado de Keokuk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Keokuk.
 Municipio de Lafayette (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Lafayette (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Lafayette (condado de Nicollet, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nicollet.
 Municipio de Lafayette (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Lafayette (condado de Clinton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Lafayette (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Lafayette (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Lafayette (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Lafayette (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Lafayette (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.